Holenleeuw (Amerikaanse), uitgestorven katachtige verwant aan de jaguar 
 Holenleeuw (Euraziatisch), uitgestorven katachtige verwant aan de leeuw